Geografia
 Rumigny (Ardenes), municipi de França
 Rumigny, nom francès del municipi de Bèlgica Rummen